Psococerastis — род сеноедов из семейства древесных вшей (Psocidae), в котором насчитывается около 140 видов.

В списке отмечено 135 видов:

Ссылки 
 Explore the Tree of Life